Döblin oder auch Doeblin ist der Name folgender Personen:

 Adolf Döblin (1843–1924), Generalsuperintendent für Westpreußen 1893–1911
 Alfred Döblin (1878–1957), deutscher Psychiater und Schriftsteller
 Emil Döblin (1853–1918), deutscher Gewerkschafter; von 1888 bis 1918 Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Buchdrucker 
 Hugo Döblin (1876–1960), deutscher Schauspieler, Bruder Alfred Döblins
 Jürgen Doeblin (* 1946), deutscher Politiker
 Salomon Doeblin (1864–1945), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier
 Wolfgang Döblin (1915–1940), deutsch-französischer Mathematiker und Sohn Alfred Döblins

Döblin bezeichnet des Weiteren:
 (30778) Döblin, Asteroid
 Alfred Döblin-Medaille
 Alfred-Döblin-Preis
 Alfred-Döblin-Stipendium

Siehe auch:
 Döbbelin